

Клінтонвілл — місто, штат Пенсільванія
 Клінтонвілл — місто, штат Вісконсин